Samandağ (district), een Turks district in de provincie Hatay 
 Samandağ (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Samandağ